Oksana Nikolajev is een personage van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Peggy Vrijens. Oksana is van Russische afkomst en heeft, waar Russen om bekendstaan, een temperamentje.

Overzicht 
Oksana stamt af van Nederlanders. Haar geboortenaam is echter nog niet bekendgemaakt. In 1949 vertrok Oksana's oma naar Rusland en trouwde vervolgens met een Rus.
Oksana had vroeger een eigen voetbalclub die ze tot een succes heeft weten maken.
Ze trouwde uiteindelijk met miljardair Oleg Nikolajev. Na het huwelijk is Oksana gestopt met werken.

Seizoen 3 
Nadat Oleg Heros heeft gekocht vertrekken Oleg en Oksana naar Nederland. Oksana kan het niet echt goed vinden met de andere vrouwen. Oksana vindt namelijk Solange, Kate en Melanie typische voetbalvrouwen die nooit wat doen. Maar met behulp van Oleg doen de drie vrouwen net alsof ze vriendinnen willen worden met Oksana, terwijl ze haar eigenlijk niet mogen. Maar Kate en Solange verspreken zich, waarop Oksana boos is. Daarna worden Oksana, Kate, Solange en Melanie wel vriendinnen. De man van Oksana wordt dan ontvoerd en ze eisen losgeld. Oksana heeft echter geen zin om het te betalen, want ze is te druk met haar nieuwe liefde: Gio. Ze vergeet Oleg eigenlijk helemaal. Wanneer ze erachter komt dat haar vriendin Solange achter de verdwijning zit, betaalt ze het losgeld tegen één voorwaarde. Solange moet Oleg ombrengen. Uiteindelijk doet Solange dit niet en geeft Oleg weer aan Oksana. Dan komt Oleg erachter dat ze hem voorliegt en breekt met haar. Oksana kan dat niks schelen. Oksana trekt bij Gio in en samen zijn ze heel gelukkig. Maar dan komt Oksana met een filmploeg in het huis. Voor een reallifesoap. Gio kan de lol er echter niet van in zien en trapt haar uit huis. Ze gaat een tijdje bij Kate en Danny wonen. Op de trouwdag van Melanie duwt Oksana de auto van Gio in het kanaal. Wanneer Gio dan een jasje voor zijn nieuwe vriendin gaat halen ziet hij het en duikt hij erin. Kletsnat komt hij de kerk weer in. Oksana lacht hem dan uit.

Nikolajev, Oksana